Danowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Danowo (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, bis 1938: Dannowen, 1938 bis 1945 Siegenau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Danowo (Miłki), Dorf im Powiat Giżycko, bis 1938: Dannowen, 1938 bis 1945 Dannen, Kreis Lötzen, Ostpreußen

 Woiwodschaft Podlachien
 Danowo (Kolno), Dorf im Powiat Kolneński
 Danowo (Rajgród), Dorf im Powiat Grajewski
 Danowo (Szczuczyn), Dorf im Powiat Grajewski

 Woiwodschaft Westpommern
 Danowo (Goleniów), Dorf im Powiat Goleniowski, bis 1945: Jakobsdorf, Kreis Naugard, Pommern